Farrochsad (auch Farrochzād, Farrokhzad, Farruxzād usw.) ist ein persischer Familienname folgender Personen:

 Fereydun Farrochsad (1938–1992), iranischer Politikwissenschaftler, Dichter, Sänger und Schauspieler
 Forugh Farrochzad (1935–1967), iranische Dichterin, Produzentin und Filmregisseurin
 Rostam Farrochzād († 636), Spahbod, Reichsfeldherr
 Farruchzād (Sultan), Sultan der Ghaznawiden (1052–1059)